Aiaaira () ist die Nationalhymne der international nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Abchasien und wurde 1992 eingeführt. Der Text wurde vom abchasischen Politiker und Poeten Gennadi Alamija geschrieben, die Musik wurde von Walera Schkaduwa komponiert.

Liedtext

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Politik (Abchasien)